Герб Курской области — символ Курской области Российской Федерации, утверждён Курской областной думой 17 декабря 1996 года. Из-за несоответствий методическим рекомендациям Геральдического совета гербу отказано в государственной регистрации до внесения соответствующих изменений.

Описание и символика 
Официальное описание:

Герб Курской области в основе своей имеет изображение старинного герба Курской губернии.

История 

Герб Курской губернии, на основе которого позднее был создан герб области, утверждён 5 июля 1878 года: «в серебряном щите, лазуревая перевязь, обременённая тремя серебряными же летящими куропатками. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою». 

Курская область образована 13 июня 1934 года, однако в советское время герба не имела. Герб и флаг области были подготовлены под руководством председателя комитета по культуре и искусству администрации области и утверждены Постановлением областной Думы №175-20-ПД от 17 декабря 1996 года (описание и правила применения утверждены Законом №19-ЗКО). Замена Андреевской ленты в верхней части герба «лентой красного цвета» связано, возможно, со стремлением отразить в гербе области не только дореволюционный, но и советский период.

См. также 
 Флаг Курской области
 Гербы районов Курской области

Примечание 

Гербы Курской области
Гербы с императорскими коронами
Гербы с изображением дубового венка
Гербы с изображением куропатки